Gromada Kuźnica (powiat sokólski)
 Kuźnica Czarnkowska (gromada) (powiat pilski / trzcianecki)
 Kuźnica Czeszycka (gromada) (powiat milicki)
 Kuźnica Grabowska (gromada) (powiat wieluński / ostrzeszowski)
 Kuźnica Grodziska (gromada) (powiat włoszczowski)
 Kuźnica Myślniewska (gromada) (powiat kępiński / ostrzeszowski)
 Kuźnica Stara (gromada) (powiat zawierciański / myszkowski)
 Kuźnica Strobińska (gromada) (powiat wieluński)
 Kuźnica Zagrzebska (gromada) (powiat sieradzki)
 Kuźnica Żelichowska (gromada) (powiat pilski / trzcianecki)
 Kuźnice Świdnickie (gromada) (powiat wałbrzyski)